Hordijenko, ukr. Гордієнко
 Dmytro Hordijenko – ukraiński piłkarz
 Kost Hordijenko – ataman koszowy Siczy Zaporoskiej